Студитский, Василий Михайлович (род. 1961) — русский биолог, эмигрировавший в США.
 Студитский, Иван Михайлович (1858—1920-е гг.) — русский писатель.
 Студитский, Фёдор Дмитриевич (1814—1893) — русский педагог.